Такмичење у стрељаштву у дисциплини скит за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржано је 31. јула у Краљевском стрељачком центру.

Такмичење се састојало из два дела: квалификације и финале. У квалификацијама сваки такмичар је пуцао пет пута по двадесет пет хитаца.

Најбољих шест такмичара се пласирало у финале. У финалу су пуцали још једну рунду са по двадесет пет хитаца.
Укупан збир након 150 хитаца је одредио коначни пласман.

Рекорди 
Пре почетка олимпијског такмичења у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Рекорди постигнути на олимпијског такмичењу:

Квалификације

Финале

Извори 

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2012.